Туркеновка — название населённых пунктов на Украине:

 Туркеновка — до 1946 г. название села Малиновка в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Туркеновка — до 1946 г. название села Южное в Ичнянском районе Черниговской области.